Die Virginia Slims of Dallas 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 16. bis 22. März 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Dallas